Heesakker (Pelt), een gehulp in de Belgische gemeente Overpelt
Heesakker (Oisterwijk), een buurtschap in de gemeente Oisterwijk, Noord-Brabant